Park Jong-soo (taekwondoka) (1941-2021), Zuid-Koreaans taekwondoka, promotor (1960-1980) van taekwondo in Nederland, Suriname en Canada
 Park Yong-soo (kickbokser) (1981), Zuid-Koreaans taekwondoka en kickbokser